«Таймлесс» или «Трилогия драгоценных камней» (оригинальное название — ) — литературный цикл из трёх фантастических романов, написанный немецкой писательницей Керстин Гир в 2007—2011 годах. Альтернативное название: «Любовь через все времена».

В трилогии Керстин Гир рассказывает о путешествиях во времени, о любви и верности, предательстве и коварстве, лжи и искуплении. Главная героиня цикла Гвендолин Шеферд — обычный шестнадцатилетний подросток — неожиданно для себя узнаёт, что ей достался ген путешественника во времени. Так начинаются её приключения, по ходу которых девушке придётся разгадать тайну Двенадцати, обрести новых друзей и познать муки первой любви.

В России трилогия «Таймлесс» была издана детским издательством «Робинс». На русский язык 1-ю и 2-ю книги трилогии перевела Светлана Вольштейн, 3-ю — Вольштейн и Пётр Абрамов.

В 2013 году первая книга трилогии была экранизирована в Германии. В 2014 был снят фильм по второй книге. В 2016 году была экранизирована третья, последняя книга «Таймлесс».

Книги 
 «Таймлесс. Рубиновая книга» (, «Алый рубин», 2009)
 «Таймлесс. Сапфировая книга» (, «Синий сапфир», 2010)
 «Таймлесс. Изумрудная книга» (, «Зелёный изумруд», 2011)

Экранизации 
 Таймлесс. Рубиновая книга (Германия, 2013)
 Таймлесс 2: Сапфировая книга (Германия, 2014)
 Таймлесс 3: Изумрудная книга (Германия, 2016)

Примечания

Ссылки 
 

Фантастические книжные серии